Città Bianca – insieme di architetture del Movimento Moderno di Tel Aviv (Israele)
 Città Bianca – soprannome di Arequipa (Perù)
 Città Bianca – soprannome di Ostuni (Italia)